Алексе́й Караба́нов:
 Карабанов, Алексей Алексеевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Карабанов, Алексей Алексеевич (род. 1961) — российский военный дирижёр, капитан 1-го ранга, заслуженный артист России (1996).